Monclar ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Monclar (Gers) im Département Gers
 Monclar (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne
 Monclar-de-Quercy im Département Tarn-et-Garonne
 Monclar-sur-Losse im Département Gers

Monclar ist der Familienname folgender Personen:
 François de Ripert-Monclar (1711–1773), französischer     Verwaltungsjurist
 Jacques Monclar (* 1957), französischer Basketballspieler
 Joseph-Anne-Amédée-François Ripert-Monclar (1844–1921), französischer Diplomat
 Robert Monclar (1930–2012), französischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Montclar
 Mont Clare
 Montclair